Aethra может означать:
 Aethra (компания)
 Aethra (животные)

См. также 
 Эфра (значения)